Лас Малвинас има више значења:

 Лас Малвинас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Малвинас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Малвинас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Малвинас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Малвинас (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Малвинас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Малвинас, Ел Салате (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Малвинас, Запоте Бахо (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Малвинас (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Малвинас (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Малвинас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Малвинас, Вињедо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Малвинас (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Малвинас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Малвинас (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику